Een verkeersweg:
N220 (België)
N220 (Frankrijk)
N220 (Nederland), zie Provinciale weg 220
N-220 (Spanje)
N220 (Zwitserland)